Heredia puede referirse a:

Geografía
 La provincia de Heredia en Costa Rica.
 El cantón de Heredia en Costa Rica.
 El distrito y ciudad cabecera de Heredia en Costa Rica.
 La aldea de Heredia en el municipio de Barrundia, provincia de Álava, País Vasco, España.
 El barrio Ensanche Heredia, en la ciudad de Málaga, España.

Personas
 José Heredia Maya, poeta, dramaturgo, ensayista español.
 Isabel de Herédia, pretendiente al trono de Portugal.
 Alejandro Heredia (1788–1838), militar y político argentino.
 Gabriela Heredia, apellido y abreviatura científica de la botánica micóloga mexicana.
 Gonzalo Heredia, actor argentino.
 José Cayetano Heredia Sánchez (1797-1861), médico peruano.
 José Luis Sáenz de Heredia (1911–1992), director de cine español.
 José María Heredia (1803-1839), poeta cubano.
 José María de Heredia (1842-1905), poeta francés de origen cubano.
 Juan Carlos Heredia (1952-), exfutbolista argentino.
 Manuel Agustín Heredia (1786-1846), empresario industrial y comerciante español. 
 Pablo Heredia, futbolista argentino.
 Pablo Heredia, actor de televisión argentino. 
 Pedro de Heredia, conquistador español, fundador de la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia.
 Víctor Heredia, cantautor argentino.

Deportes
 Club Sport Herediano, equipo de fútbol originario de Heredia (Costa Rica).
 Heredia Jaguares, equipo de fútbol de la Liga Nacional de Guatemala.

Historia
Fusilamientos de Heredia, episodio de la Primera Guerra Carlista.

Biología
Heredia, sinónimo del género de salamandras Ensatina.